Бре-Дюн () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Нор. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 250 км на північ від Парижа, 65 км на північний захід від Лілля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 2141 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 4930,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Галерея зображень

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Нор

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт на місто Бре-Дюн 
 [ Розташування муніципалітету Бре-Дюн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Нор